Balduíno é um prenome que na Wikipédia pode referir-se a:

Reis de Jerusalém 
Balduíno I de Jerusalém, conde de Edessa (1098–1100) e rei de Jerusalém (1100-1118)
Balduíno II de Jerusalém, conde de Edessa (1100–1118) e rei de Jerusalém (1118-1131)
Balduíno III de Jerusalém, rei em 1143-1162
Balduíno IV de Jerusalém, rei em 1174-1185
Balduíno V de Jerusalém, rei em 1185-1186

Imperadores Latinos de Constantinopla 
Balduíno I de Constantinopla (Balduíno IX da Flandres), imperador em 1204–1205
Balduíno II de Constantinopla, imperador em 1228–1273

Condes da Flandres 
Balduíno I da Flandres, conde em 864-879
Balduíno II da Flandres, conde em 879-918
Balduíno III da Flandres, conde em 958-962
Balduíno IV da Flandres, conde em 988-1037
Balduíno V da Flandres, conde em 1037-1067
Balduíno VI da Flandres (Balduíno I de Hainaut), conde em 1067-1070
Balduíno VII da Flandres, conde em 1111-1119
Balduíno VIII da Flandres, conde em 1191-1195
Balduíno IX da Flandres (Balduíno I de Constantinopla), conde em 1111-1119

Condes de Hainaut 
Balduíno I de Hainaut (Balduíno VI da Flandres), conde em 1051-1070
Balduíno II de Hainaut, conde em 1071-1098
Balduíno III de Hainaut, conde em 1098-1120
Balduíno IV de Hainaut, conde em 1120-1171
Balduíno V de Hainaut, conde em 1171-1195
Balduíno VI de Hainaut, conde em 1195-1205

Reis da Bélgica 
Balduíno I da Bélgica, rei em (1953-1993)

Futebolistas 
Balduíp (João Carlos da Silva) ex-futebolista e radialista brasileiro.

Desambiguação
Prenomes

ca:Balduí
es:Balduino
hu:Baldvin
is:Baldvin
it:Baldovino
nl:Boudewijn (voornaam)
pl:Baldwin (imię)